Куистепек има више значења:

 Куистепек (Сан Мартин Тоспалан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куистепек (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику